Маэлсехнайлл (Маэл Сехнайлл; ) — мужское имя ирландского происхождения. Известные носители:
 Маэлсехнайлл мак Маэл Руанайд — король Миде (843/845—862) и верховный король Ирландии (846—862)
 Маэлсехнайлл мак Домнайлл — король Миде (975/976—1022) и верховный король Ирландии (980—1002 и 1014—1022)